Străoști se poate referi la:
 Străoști, Dâmbovița
 Străoști, Prahova

Toponime românești